De zesde etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op donderdag 7 juli 2016 van Arpajon-sur-Cère naar Montauban.

Parcours 
Het is een rit van 190,5 km over geaccenditeerd terrein, maar zonder grote beklimmingen. Onderweg zijn een beklimming van de vierde categorie en twee beklimmingen van de derde categorie. Bij Montbazens is een tussensprint.

Verloop 
Voor het eerst in zestien jaar waren er bij aanvang van de zesde etappe nog geen opgaves te melden. Al vroeg in de rit ontsnapten Jan Bárta en Yukiya Arashiro. Hun voorsprong bedraagde nooit meer dan een minuut of vier.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 6e etappe op letour.fr

06
Sportevenement in Occitanie
Sport in Tarn-et-Garonne
Montauban